Skovlund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovlund (Arrild Sogn) – en bebyggelse i Arrild Sogn, Tønder Kommune
 Skovlund (Lille Lyngby Sogn) – en bebyggelse i Lille Lyngby Sogn, Hillerød Kommune
 Skovlund (Lintrup Sogn) – en bebyggelse i Lintrup Sogn, Vejen Kommune
 Skovlund (Sahl Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sahl Sogn, Holstebro Kommune
 Skovlund (Skovlund Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skovlund Sogn, Varde Kommune
 Skovlund (Stenstrup Sogn) – en bebyggelse i Stenstrup Sogn, Svendborg Kommune
 Skovlund (Toftlund Sogn) – en bebyggelse i Toftlund Sogn, Tønder Kommune
 Skovlund (Slesvig) – en kommune i Sydslesvig